Il existe deux médersa Bou Inania :
 une à Meknès ;
 une autre à Fès.